Emmanuel y Linda es un dúo mexicano de electro pop, y música cristiana cuyos integrantes son Emmanuel (Emmanuel Espinosa) y Linda (Linda Moreno de Espinosa), el matrimonio perteneciente a la banda de rock, Rojo.

Historia 
La historia del dúo comenzó desde el lanzamiento de su primer disco Volver, y se consolidó al momento de que el grupo Rojo se desintegró y la pareja de esposos siguió en el ambiente de la música cristiana, aunque con un estilo diferente.

Emmanuel y Linda fueron las voces del conocido grupo cristiano Rojo, fue en el 2011 que presentaron su primera producción discográfica que se llamó Volver, la cual sirvió de base para su carrera como dúo.
Fue gracias al trabajo que habían realizado en Rojo que Emmanuel y Linda decidieron continuar con su proyecto musical.

Tras haber lanzado su primer álbum de estudio en 2011, se anunció para el 2014 la salida de Voy tras de ti con todo, el segundo álbum de la pareja, y aunque se había previsto lanzarlo entre marzo y junio, el disco salió el 30 de octubre de 2014.

Tras el lanzamiento del segundo álbum de estudio del dúo se realizaron presentaciones en algunas ciudades de América Latina, en donde fueron bien recibidos por sus seguidores, también realizaron algunas presentaciones en compañía de los integrantes del grupo Rojo a partir de 2015.

En febrero de 2017, se anunció la salida de un nuevo disco.

Integrantes 

 Emmanuel Espinosa 

Trabajó por mucho tiempo junto a Marcos Witt, como parte de su banda, además de ayudarle a escribir y producir canciones y discos, hasta que en 1999 se decidió a poner en marcha su propio proyecto musical, del cual surgió Rojo.

Durante la existencia de Rojo, Emmanuel fue la voz líder de la banda, además de tocar el bajo y la guitarra.

Participó en el libro "Generación de Adoradores" junto a Danilo Montero y Lucas Leys. Escribió su libro "Enseñame a Vivir". También hizo parte en el libro de su banda "Rojo, Cuando Una Nueva Generación le Adora"

 Linda Moreno
Hija de inmigrantes mexicanos a los Estados Unidos, Linda fue desde el 2002, la voz femenina de Rojo, esto al dejar el grupo su hermana Annette Moreno, con quien se había iniciado la banda. Desde entonces, grabó con el grupo los discos siguientes. Es hija de Eliezer Moreno, un reconocido compositor en toda Latinoamérica; Linda Moreno tiene 11 hermanos más.

Discografía 

Álbumes de estudio
 2011: Volver
 2014: Voy tras de ti con todo

Giras musicales

Premios y nominaciones

Premios Grammy Latinos

Premios Arpa

Referencias 
 https://archive.is/20130116231733/http://www.altar7.com/news/2011/05/24/emmanuel-linda-espinosa-lanzan-su-primer-sencillo-buscar/
 http://www.facebook.com/notes/emmanuel-y-linda-espinosa/emmanuel-y-linda-espinosa-preparan-su-primer-%C3%A1lbum/272133709349
 https://web.archive.org/web/20140527215223/http://www.lifetolife.tv/musica/item/emmanuel-y-linda-presentan-el-video-con-letra-despierta-mi-alma

Dúos de música de México
Grupos de música cristiana
Cristianos de México
Cantantes de música cristiana de México
Rojo (banda)